Berlin-Pavillon ist die Bezeichnung folgender Gebäude:

 Berlin-Pavillon (Hansaviertel), ein 1957 für die Interbau errichtetes Gebäude
 Berlin-Pavillon (Reichstag),  ein 2006 für die Fußball-WM 2006 errichtetes Gebäude